Труба́ч — музыкант, играющий на трубе.
 Трубач (устар.) — нижний чин российской кавалерии и артиллерии, снабженный трубой для подачи сигналов; в пехоте — горнист.
 Трубач, Николай (род. 1970) — российский эстрадный певец.

См. также 
 Трубачи